Canada
 Canale di Welland – canale dell'Ontario
 Welland – città dell'Ontario
 Welland – fiume dell'Ontario
 Regno Unito
 Welland – fiume dell'Inghilterra
 Welland – parrocchia civile del Worcestershire